Burlington har flere betydninger:

Stednavne

Canada 
 Burlington, Nova Scotia
 Burlington, Ontario
 Burlington, Prince Edward Island

USA 
 Burlington, Californien
 Burlington, Colorado
 Burlington, Connecticut
 Burlington, Illinois
 Burlington, Indiana
 Burlington, Iowa
 Burlington, Kansas
 Burlington, Kentucky
 Burlington, Maine
 Burlington, Massachusetts
 Burlington, Michigan
 Burlington, New Jersey
 Burlington, New York
 Burlington, North Carolina
 Burlington, North Dakota
 Burlington, Ohio
 Burlington, Oklahoma
 Burlington, Pennsylvania
 Burlington, Texas
 Burlington, Vermont
 Burlington, Washington
 Burlington, West Virginia
 Burlington, Wisconsin
 Burlington, Wyoming